Твейт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Твейт, Аарон (род. 1983) — американский актёр и певец.
 Твейт, Гейр (1908—1981) — крупнейший норвежский композитор середины XX века.